

Persone 
 Alamanno Arrighi (Firenze, 1620 – Firenze, 1700), senatore del granducato di Toscana, segretario delle Tratte. 
 Alberto Arrighi (Lecco, 1968), politico italiano.
 Bartolomeo Arrighi (XIX secolo), scrittore e storico italiano.
 Cletto Arrighi pseudonimo anagramma di Carlo Righetti (Milano, 1828 – Milano, 1906), giornalista, scrittore e politico italiano.
 Giacinto Arrighi (Corte, Corsica, 1748 – Aiaccio, 1819), politico corso.
 Giacomo Antonio Arrighi (XVIII secolo), sacerdote e musicista italiano.
 Gianluca Arrighi (Roma, 3 ottobre 1972), giurista e scrittore italiano.
 Gino Arrighi (Lucca, 1906 – Lucca, 2001), matematico e storico della matematica italiano.
 Giovanni Arrighi (1937-2009), sociologo ed economista della globalizzazione operante alla Johns Hopkins University, USA.
 Giovanni Ognissanti Arrighi (Corte, Corsica, 1778 – Parigi, 1853), generale corso.
 Giuseppe Arrighi (Pistoia, 1885-19??), pedagogista italiano.
 Hyacinthe Arrighi de Casanova (1748-1849) – magistrato, funzionario e politico francese.
 Jean Toussaint Arrighi de Casanova (1778-1853) –  militare e politico francese. 
 Luciana Arrighi (n. 1940) – scenografa e costumista italiana. 
 Ludovico degli Arrighi (1475-1527) –  incisore, tipografo e copista italiano specialista in diverse arti grafiche.
 Massimo Arrighi (n. 1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo terzino.
 Onorato Luigi Giacinto Ernesto Arrighi (Parigi, 1814 – Parigi, 1888), uomo politico francese.

Altro 
 Pasta Arrighi – azienda italiana produttrice di pasta secca (oggi Pasta Berruto).

Pagine correlate 

 Arrigo (disambigua)